|-
| 26501 Сатіко (Sachiko)||||2 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26502 Traviscole||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26503 Avicramer||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26504 Brandonli||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26505 Olextokarev||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26506) 2000 CO25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26507 Mikelin||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26508 Jimmylin||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26509) 2000 CJ34||||5 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26510) 2000 CZ34||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26511) 2000 CB39||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26512) 2000 CL46||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26513 Newberry||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26514) 2000 CH48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26515) 2000 CJ53||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26516) 2000 CW56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26517) 2000 CG62||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26518 Bhuiyan||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26519) 2000 CU70||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26520) 2000 CQ75||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26521) 2000 CS76||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 26522 Juliapoje||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26523) 2000 CA84||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26524) 2000 CY85||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26525) 2000 CD86||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26526 Jookayhyun||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26527 Leasure||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26528 Genniferubin||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26529) 2000 CM94||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26530 Lucferreira||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26531) 2000 CP100||||10 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26532 Eduardoboff||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26533 Aldering||||5 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26534) 2000 DA||2000 DA||16 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26535) 2000 DG3||||27 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26536) 2000 DL3||||27 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| 26537 Shyamalbuch||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26538) 2000 DG7||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26539) 2000 DJ10||||26 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26540) 2000 DF13||||28 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26541 Garyross||||27 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26542) 2000 DA27||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26543) 2000 DJ33||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26544 Ajjarapu||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26545 Meganperkins||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26546 Arulmani||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26547) 2000 DM41||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26548 Joykutty||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26549 Tankanran||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26550) 2000 DQ62||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26551 Shenliangbo||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26552) 2000 DT74||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26553) 2000 DO75||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26554) 2000 DU82||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26555) 2000 DH101||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26556) 2000 DG107||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26557 Aakritijain||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26558) 2000 EA12||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26559 Chengcheng||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26560) 2000 EQ36||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26561) 2000 EV37||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26562) 2000 EB38||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26563) 2000 EG39||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26564) 2000 EC46||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26565) 2000 EF47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26566) 2000 EH47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26567) 2000 EC48||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26568) 2000 ET49||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26569) 2000 EL77||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26570) 2000 EU77||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26571) 2000 EN84||||7 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26572) 2000 EP84||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26573) 2000 EG87||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26574) 2000 ER87||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26575 Andreapugh||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26576) 2000 EN90||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26577) 2000 EC91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26578 Cellinekim||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26579) 2000 EU96||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26580) 2000 EW97||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26581) 2000 EP107||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26582) 2000 EV107||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26583) 2000 EF109||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26584) 2000 EF114||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26585) 2000 ED116||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26586 Harshaw||||10 березня 2000||Каталінський огляд||Р. Гілл
|-
| (26587) 2000 EU125||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26588) 2000 EX128||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26589) 2000 EN133||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26590) 2000 EY136||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26591 Robertreeves||||2 березня 2000||Каталінський огляд||Р. Гілл
|-
| 26592 Maryrenfro||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 26593 Perrypat||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26594) 2000 EF151||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26595) 2000 EJ153||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26596) 2000 EE171||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26597) 2000 EF171||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26598) 2000 EV171||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26599) 2000 EZ171||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26600) 2000 EX182||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

26500